Gladsaxe kan syfta på:
Gladsaxe kommun – en kommun utanför Köpenhamn, Danmark
Gladsaxe, Gladsaxe – en ort i Gladsaxe kommun och förort till Köpenhamn
 Gladsaxehus – en ruin efter en riksborg

Se även
Høje Gladsaxe
Gladsax (olika betydelser)